Chester steht für:

 Chester, englische Stadt in der Grafschaft Cheshire
 Chester (Name), männlicher Vorname und Familienname
 Chester (Käse), deutsche Bezeichnung des englischen Käses aus dem County Cheshire
 (24484) Chester, ein Asteroid
 USS Chester, US-Kriegsschiffe
 Chester (Toronto Subway), U-Bahn-Station in Toronto

Orte in Kanada:
 Chester (Nova Scotia)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Chester (Arkansas)
 Chester (Connecticut)
 Chester (Georgia)
 Chester (Illinois)
 Chester (Iowa)
 Chester (Kalifornien)
 Chester (Maryland)
 Chester (Massachusetts)
 Chester (Minnesota), Olmsted County
 Chester (Mississippi)
 Chester (Montana)
 Chester (New Hampshire)
 Chester (New Jersey)
 Chester (Town, New York)
 Chester (Village, New York)
 Chester (Ohio)
 Chester (Pennsylvania)
 Chester (South Carolina)
 Chester (South Dakota), im Lake County
 Chester (Texas)
 Chester (Utah)
 Chester (Vermont)
 Chester (Virginia)
 Chester (Wisconsin), Town(ship) im Dodge County
 Chester (West Virginia)

im NRHP gelistete Objekte:
 Chester Center Historic District, in Chester, Massachusetts, ID-Nr. 88000161
 Chester City Hall and Opera House, in Chester, South Carolina, ID-Nr. 73001704
 Chester Congregational Church, in Chester, New Hampshire, ID-Nr. 86001231
 Chester Creek Historic District, in Thornbury, Pennsylvania, ID-Nr. 72001120
 Chester Factory Village Historic District, in Chester, Massachusetts, ID-Nr. 89000145
 Chester Field, in Laurel Bay, South Carolina, ID-Nr. 70000565
 Chester Hall, in Chestertown, Maryland, ID-Nr. 80001831
 Chester Heights Camp Meeting Historic District, in Chester Heights Borough, Pennsylvania, ID-Nr. 01000460
 Chester Historic District, in Chester, South Carolina, ID-Nr. 72001203
 Chester House Inn, in Chester, New Jersey, ID-Nr. 74001183
 Chester Masonic Lodge and Community Building, in Chester, Arkansas, ID-Nr. 00000150
 Chester Plantation, in Disputanta, Virginia, ID-Nr. 03000208
 Chester Presbyterian Church, in Chester, Virginia, ID-Nr. 76002098
 Chester Springs Historic District, in Chester Springs, Pennsylvania, ID-Nr. 71000691
 Chester Terrace, in Duluth, Minnesota, ID-Nr. 80004341
 Chester Town Hall, in Chesterville, Ohio, ID-Nr. 79002752
 Chester Township District School No. 2, in Chesterland, Ohio, ID-Nr. 82001463
 Chester Village Cemetery, in Chester, New Hampshire, ID-Nr. 79000203
 Chester Village Historic District, in Chester, Vermont, ID-Nr. 85001739
 Chester Waterside Station of the Philadelphia Electric Company, in Chester, Pennsylvania, ID-Nr. 07000467

weitere geografische Objekte:
 Chester Cone, Hügel auf der Livingstone-Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Chester Mountains, Gebirge im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Chester Lake, Antarktis

Siehe auch:
 City of Chester, ehemaliger District in England
 FC Chester, britischer Fußballverein
 Chester County
 Chester Township
 North Chester
 Port Chester, Ort im US-Bundesstaat New York
 West Chester